Josef Trummer ist der Name folgender Personen:

 Josef Trummer (1921–2020), österreichischer Kabarettist und Schauspieler aus Graz, siehe Sepp Trummer
 Josef Trummer (1922–2007), österreichischer Schauspieler aus Wien, siehe Joe Trummer